Кампонгчнанг:

 Кампонгчнанг — город в Камбодже.
 Кампонгчнанг — провинция в Камбодже.